En ornithologie, l'appellation Tangara rouge peut désigner plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae :

Nom normalisé 
En fait, ce nom doit être réservé à la seule espèce :
Tangara rouge - Chrysothlypis salmoni, dont c'est le nom normalisé (CINFO). Il est aussi appelé Tangara à flancs soyeux;

Noms vernaculaires 

Il désigne parfois de façon impropre les espèces suivantes :
 Tangara rouge - Piranga rubra, dont le nom normalisé (CINFO) est Tangara vermillon, aussi appelé Piranga vermillon ;
 Tangara rouge feu - Piranga bidentata, dont le nom normalisé (CINFO) est Tangara à dos rayé. Il est aussi appelée Tangara de Swainson ou Piranga à dos rayé ;

Confusions possibles 

D'autres espèces ont un nom proche qui peut porter à confusion :
 Tangara rougegorge - Nemosia rourei, nom normalisé (CINFO), aussi appelé Tangara à gorge rubis ;
 Tangara rougeâtre - Lanio fulvus, dont le nom normalisé (CINFO) est Tangara mordoré.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
  (article de biohomonymie principal)
 
 
 
 

Nom d'oiseau ambigu